26. Konkurs Piosenki Eurowizji został zorganizowany 4 kwietnia 1981 w Dublinie przez irlandzkiego nadawcę publicznego Raidió Teilifís Éireann (RTÉ), dzięki zwycięstwu reprezentanta Irlandii – Johnny'ego Logana podczas konkursu w 1980 roku.

Koncert finałowy prowadziła Doireann Ní Bhriain, a zwycięzcami zostali reprezentanci Wielkiej Brytanii – zespół Bucks Fizz, który za utwór "Making Your Minds Up" otrzymał 136 punktów.

Kraje uczestniczące 
W finale 26. Konkursu Piosenki Eurowizji wzięło udział 20 krajów, w tym debiutujący Cypr oraz dwa państwa powracające do stawki – Izrael (po roku przerwy) oraz Jugosławii (po 5-letniej nieobecności). Z rywalizacji wycofali się nadawcy z Włoch oraz Maroko.

Powracający artyści 
Podczas 26. Konkursu Piosenki Eurowizji wystąpiło kilku artystów, którzy w przeszłości wzięli udział w konkursie. Jedna z wokalistek zwycięskiego zespołu Bucks Fizz, Cheryl Baker, po raz pierwszy wystąpiła jako reprezentantka Wielkiej Brytanii w finale imprezy w 1978 roku, jako członkini grupy Co-Co. W tym samym roku w konkursie zadebiutował szwedzki reprezentant Björn Skifs. Austriacka wokalistka Marty Brem, członkini zespołu Blue Danube, reprezentowała swój kraj podczas finału w 1980 roku, a rok wcześniej w barwach Danii zaprezentował się Tommy Seebach. Maxi, członek zespołu Sheeba reprezentującego Irlandię, wystąpił po raz pierwszy podczas koncertu finałowego 18. Konkursu Piosenki Eurowizji w 1973 roku, a Luksemburg po raz drugi reprezentował Jean-Claude Pascal, który zadebiutował w stawce konkursowej podczas imprezy w 1961. Reprezentanci Szwajcarii, zespół Peter, Sue and Marc, po raz czwarty wziął udział w Konkursie Piosenki Eurowizji, wcześniej uczestnicząc w koncertach w 1971, 1976 i 1979 roku.

Wyniki

Tabela punktacyjna finału

Retransmisja w Polsce 
Konkurs z Dublina został zaprezentowany w Pierwszym Programie Telewizji Polskiej (TP1) w sobotę 25 kwietnia 1981 r. o godz. 22:15

Linki zewnętrzne 

Konkurs Piosenki Eurowizji
1981 w muzyce
1981 w Europie
Kultura w Dublinie